Мегалозавро́иды  — надсемейство тероподовых динозавров из клады тетанур. Согласно разным классификациям, являются монофилетической или парафилетической группой карнозавров (Carnosauria), либо сестринским таксоном аветеропод (Avetheropoda). Обычно к мегалозавроидам относят семейства мегалозаврид (Megalosauridae), спинозаврид (Spinosauridae) и Piatnitzkysauridae.

Таксоны, традиционно относимые к мегалозавроидам, известны из отложений с байосского по сеноманский ярус на территории Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Азии и, возможно, Австралии.

Классификация 

Надсемейство Megalosauroidea было выделено Томасом Гексли в 1869 году. Тем не менее, с 1990-х по 2000-е годы для обозначения клады, включающей спинозаврид и мегалозаврид, обычно использовался таксон Spinosauroidea, выделенный Эрнстом Штромером в 1915 году. МКЗН распространяет правила приоритета на клады, если они имеют традиционный суффикс, указывающий на ранг, в данном случае -oidea; поскольку надсемейство Megalosauroidea было названо раньше, чем Spinosauroidea, его название обладает приоритетом.

Согласно определению Бенсона (2010), клада Megalosauroidea включает мегалозавра Megalosaurus bucklandii и все таксоны, более близкие к этому виду, чем к аллозавру Allosaurus fragilis и . По представлениям самого Бенсона, под это определение попадают мегалозавриды, спинозавриды и некоторые базальные роды; в 2012 году Каррано, Бенсон и Сэмпсон выделили новое семейство базальных мегалозавроид, названное ими Piatnitzkysauridae. Вопреки распространённой практике использования таксона Passer domesticus при определении клад динозавров, Каррано и соавторы (2012) указали вместо него в своём определении Megalosauroidea тираннозавра Tyrannosaurus rex (на фактический состав клады это никак не влияет). В 2004 году Хольц определил Spinosauroidea в качестве клады, включающей спинозавра Spinosaurus aegyptiacus и все таксоны, более родственные этому виду, чем Passer domesticus; таким образом, Spinosauroidea sensu является синонимом Megalosauroidea.

Для обозначения клады, включающей мегалозаврид и спинозаврид, Каррано и соавторы (2012) выбрали таксон Megalosauria, который определили как  кладу, включающую мегалозавра и спинозавра. В 1998 году Пол Серено определил Spinosauroidea как узловую кладу, содержащую ближайшего общего предка  и  и всех его потомков; в 2005 году Серено уточнил, что в число этих потомков обязательно не должны входить Allosaurus fragilis и Passer domesticus. Так как и мегалозавр, и торвозавр, являются мегалозавридами, таксоны Megalosauria sensu и Spinosauroidea sensu соответствуют одной и той же кладе.

В 2019 году Раухут и Пол описали род Asfaltovenator, который, по их мнению, обладает промежуточными признаками между мегалозавроидами и аллозавроидами (Allosauroidea). Согласно результатам филогенетического анализа Раухута и Пола (2019), таксоны, рассматривавшиеся Каррано и соавторами (2012) как мегалозавроиды, образуют парафилетическую группу по отношению к аллозавроидам, вместе с которыми относятся к кладе карнозавров. Если это действительно так, то мегалозавроиды по определению Бенсона (2010) или Каррано и соавторов (2012) будут включать только мегалозаврид, из-за чего выделение данного таксона станет избыточным. Анализ К. Т. Баркера и соавторов (2021) восстановил мегалозавроид (мегалозаврид и спинозаврид) как монофилетическую группу, находящуюся в политомии с аллозавроидами и некоторыми ранними родами карнозавров (в частности, Piatnitzkysaurus).

Примечания

Литература

На русском языке

На английском языке 

 

Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода